71-й чемпіонат України з шахів, що проходив в Алушті з 3 по 11 травня 2002 року за швейцарською системою у 9 турів. В турнірі взяли участь 83 шахісти.

За відсутності найсильніших шахістів України список учасників турніру очолили 21-річний Сергій Федорчук (28 місце в рейтинг-листі найкращих шахістів України станом на 1.04.2002 року), 15-річний Олександр Арещенко (38 місце) та 16-річний Антон Коробов (39 місце). 
Чемпіоном України 2002 року вперше став представник Харківської області Антон Коробов.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України із шахів 2002 (жінки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат України 2002 року на 365chess.com
 Всі партії чемпіонату
 Top 100 Players January 2002 — Archive

2002 у шахах
Шахові турніри 2002
2002 в українському спорті
Травень 2002
Чемпіонати України із шахів